Крит и Киренаика () — провинция Римской империи, созданная в 27 году до н. э. Включала средиземноморский остров Крит и область Киренаика в северо-восточной Африке. Располагалась на северо-восток по побережью от залива Большой Сирт (совр. Сидра) до пограничной с Египтом области Мармарики. Значительная часть территории приходилась на плоскогорье Барка.

В наши дни провинции соответствует северо-восток государства Ливия и принадлежащий Греции остров Крит.

Северная Киренаика в этот период называлась Пентаполис ( — «Пятиградье»). Некоторые авторы выделяли на юге Киренаики земли Насамонии (область проживания насамонов) и Авгилии (район оазиса Авгила, совр. Джалу). Также включала часть Мармарики и Сиртики. Все вместе эти области были частью более обширного исторического региона — Ливия, поэтому у многих античных авторов названия «Ливия», «Ливийский» прилагались к топонимам этой местности (например Ливийский Пентаполь).

Площадь провинции — около 250 000 км² (Киренаика) и 8336 км² (Крит).

Административное положение 

В 34 г. до н. э. Марк Антоний объявил римскую провинцию Киренаика царством и отдал её во владение дочери Клеопатры — Клеопатре Селене II. После триумфа над Марком Антонием в 29 г. до н. э. Октавиан Август вернул Киренаику в состав римского государства, и в 27 году до н. э. вместе с Критом она составила сенатскую провинцию, управитель которой носил титул проконсула. После административно-территориальных реформ Диоклетиана в конце III века провинция была разделена на три части: Верхняя Ливия, Нижняя Ливия и Крит.

География 

Современная локация: часть провинции в Африке — северо-восток территории, соответствующей современному государству Ливия (муниципалитеты Эль-Хизам-Эль-Ахдар, Эль-Джебал-Эль-Ахдар, Эль-Мардж, Эль-Губба, Бенгази, Дерна и частично Адждабия, Эль-Бутнан, Эль-Вахат). Часть провинции на Греческом Крите — номы Хания, Ираклион, Ласити, Ретимни.

Жизнь провинции

Общество 

Две части провинции — Киренаика и Крит, связаны были чисто формально, так как исторически и географически эти области тяготели к разным регионам — Киренаика испытывала сильное культурное влияние Египта и Востока, а Крит поддерживал отношения с материковой Грецией и сохранял многочисленные греческие традиции.

Крит. В правление римлян был отсталой аграрной окраиной, и вопросы касающиеся землевладений, как и везде были наиболее острыми. Частой судебной практикой того времени было разрешение земельных споров городов между собой и с частными владельцами. Много земли находилась под императорскими имениями и в собственности частных римских землевладельцев (например земли города Кносса были приписаны к городу Капуе в Италии).

На Крите имелось своё собственное общественное объединение — xoivov, а в городе Гортине существовало небольшое объединение римских граждан — conventus. Не значительной властью обладали старые (республиканские) магистратуры, занимавшиеся вопросами городского благоустройства, устройством зрелищ и игр, организацией культа императоров и т. п.

Киренаика. В этой части провинции население было более разнообразно — к горожанам относились эллины, наиболее многочисленная и привилегированная группа (им был открыт доступ в гимнасии и эфебии), сельскими жителями были в основном коренное ливийское население. Также значительна была доля иудейских переселенцев. Римлян было мало, упоминается перепись, по которой римлян всех возрастов, имеющих ценз в 2500 денариев, проживает всего 215 человек.

Формы политических объединений в Киренаике были скорее этническими: у эллинов был — corpus (организация которая несла ответственность за государственные повинности своих членов), у евреев — менее политизированные землячества. Римляне не имели в Киренаике своего conventus, но упоминаются некоторые «тайные сообщества» — συνωμο(η)σίας. Не сохранилось упоминания о местной организации, представляющей всю область — xoivov, хотя есть сведения о послах от Киренаики в Рим (в эдиктах Августа из Кирены, у Тацита). Римское гражданство, сначала бывшее привилегией только римлян, постепенно распространялось среди всего населения, уже до эдикта Каракаллы в 212 г., значительная часть городского населения Киренаики пользовалась его правами, но уже значительно утратившими своё значение.

Близкое соседство с пустынными южными областями, населёнными враждебными римлянам племенами, заставляло держать здесь постоянные римские гарнизоны, что вызывало большое влияние на местные институты власти.

Религия 

Крит. Издревле здесь процветали овеянные ореолом старины культы Зевса, Гермеса, Диктинны. По сообщению Филострата (V. Ар. IV 34), храм Асклепия в Лебене привлекал в III в. паломников не только со всего Крита, но и из Ливии. Существовала также должность верховного жреца — sacerdos provinciae, который был служителем императорского культа.

Экономика 
Крит. Вмешательство римлян в хозяйственную деятельность заключалось в развитии земледелия и строительстве (водопроводы, общественные здания, прокладывание дорог). Но по сравнению с другими провинциями в I—II вв. размах римского строительства на Крите был относительно невелик. Некоторые города (Гортина, Кносс) чеканили свою монету (подтверждённые находки — до сер. I в.).

Киренаика. Управляющий провинцией проконсул ведал также чеканкой монет в Киренаике, которые имели различные изображения и символы для каждой из областей.

Города 

Города римской эпохи и значительные постройки оставленные римлянами:

Крит:
 Гортина — адм. центр (театр, дворец проконсула, одеон (построен при Августе))
 Кносс
 Кидония (Cydonia)
 Фест

Города Киренаики с запада на восток, * отмечены входившие в Пентаполь:

 Береника (Беренекида)* — переименованный город Евхеспариды (или Гесперида, осн. VI-V  вв. до н. э., современный Бенгази).
 Арсиноя* переименованный город Тевхира (осн. VI-V  вв. до н. э., совр. Тукра)
 Птолемаида* (совр. Тахира) сначала порт Барки.
 Аполлония Киренская* (позже Фикунт, Сусуза, осн. VI-V  вв. до н. э., совр. Суса) сначала порт Кирены.
 Дарнида (Дарданис, Дарнис)

Внутри страны:

 Кирена* (осн. 631 г. до н. э.)
 Барка (осн. VI-V  вв. до н. э., совр. Аль-Мардж)

История 
В 46 году произошло землетрясение на Крите, после которого в ряде критских городов римлянами организовывались значительные восстановительные работы. В свою очередь, крупный римский анналист Корнелий Тацит сообщает о трёх случаях привлечения управителя провинции к ответу за вымогательство — при Тиберии, Нероне и Веспасиане.

См. также 
 Список римских наместников Киренаики

Примечания

Литература 
 
 
 

История Северной Африки
Древнее Средиземноморье
История Ливии
 
Римский Крит